Die Hungarian Darts Trophy 2021 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 3. bis zum 5. September zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Ursprünglich hätte das Turnier bereits 2020 stattfinden sollen, wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Es war das erste Event der European Darts Tour 2021, welche im Rahmen der PDC Pro Tour 2021 durchgeführt wird. Austragungsort war die Papp László Sportaréna in Ungarns Hauptstadt Budapest.

Sieger – und damit erster Titelträger – wurde der Waliser und aktuelle Weltmeister Gerwyn Price, welcher sich gegen den Engländer Michael Smith durchsetze.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 30. Juni 2021
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 9. Juli 2021
 Die Top 2 der ungarischen Spieler in der PDC Order of Merit (entfällt, da kein Ungarischer Spieler in der Order of Merit)
 4 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 31. Juli 2021
 1 Gewinner eines UK Associate Member Qualifiers vom 9. August 2021
 1 Gewinner eines European Associate Member Qualifiers vom 5. Juli 2021
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 28. Februar 2020
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 9. Februar 2020
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Joe Cullen
  José de Sousa
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Jonny Clayton
  James Wade
  Devon Petersen
  Krzysztof Ratajski
  Dirk van Duijvenbode
  Damon Heta
  Danny Noppert
<li value=13>  Brendan Dolan
  Mensur Suljovic
  Nathan Aspinall
  Rob Cross

Sieger des Tour Card Qualifier
  Ross Smith
  John Michael
  Lewis Williams
  Geert De Vos
  Keegan Brown
  Joe Murnan
  Simon Whitlock
  Daryl Gurney
  Darren Webster
  Steve Beaton
  Jake Jones
  Alan Soutar
  Madars Razma
  Luke Humphries
  William Borland
  Adrian Lewis
  Bradley Brooks
  Vincent van der Voort

  William O’Connor
  Boris Krčmar
  Florian Hempel
  Geert Nentjes
  Keane Barry
Sieger des Associate Member Qualifier
  Richard Veenstra
  Thomas Lovely

Sieger des Host Nation Qualifier
  Gabor Jagicza
  Peter Strbik
  Jozsef Rucska
  János Végső

Nordic & Baltic Qualifier
  Johan Engström

East Europe Qualifier
  Adam Gawlas

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2021
European Darts Tour 2021
Papp László Budapest Sportaréna